Pseudoscymnus ist der Name

 eines altgriechischen Geographen, dessen Werk überliefert, aber dessen Name nicht bekannt ist, siehe Skymnos 
 einer Marienkäfer-Gattung, siehe Pseudoscymnus (Gattung)

Siehe auch: 
 Scymnus (Begriffsklärung)